Кызыл-Тайгинский сумон, сумон Кызыл-Тайга — административно-территориальная единица (сумон) и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Сут-Хольском кожууне Тывы Российской Федерации.

Административный центр и единственный населённый пункт сумона — село Кызыл-Тайга.

Население

Примечания 

Муниципальные образования Сут-Хольского кожууна
Сельские поселения Тывы